Иван Дмитриевич Чижов (16 июня 1899, Скрипино, Московская губерния, Российская империя — ?) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Сахалинского областного комитета ВКП(б) (1943—1945), председатель Амурского облисполкома (1938—1942).

Биография 
Член ВКП(б) с 1927 г.

В 1931 г. окончил Курсы рабочих-администраторов при Промышленной Академии, в 1936 г. — партийное отделение Высшей сельскохозяйственной школы имени Л. М. Кагановича, в 1946 г. — курсы Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б), в 1953 г. — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (заочно).

 1918—1919 гг. — в РККА, участник Гражданской войны,
 1919—1922 гг. — на тормозном заводе,
 1922—1924 гг. — председатель Шубинского сельского Совета (Московская губерния),
 1924—1931 гг. — слесарь, заместитель директора 3-й фабрики «Мосполиграф».
 1931—1933 гг. — председатель колхоза «Согласие», заместитель председателя Лопасненского районного Союза потребительских обществ, заведующий Лопасненским районным земельным отделом (Московская область),
 1936—1938 гг. — инструктор, заместитель заведующего отделом Ростокинского районного комитета ВКП(б) (Москва), третий секретарь Ростокинского районного комитета ВКП(б) (Москва),
 1938—1940 гг. — и. о. председателя исполнительного комитета Амурского областного Совета,
 1940—1942 гг. — председатель исполнительного комитета Амурского областного Совета,
 1942—1943 гг. — первый заместитель председателя исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета,
 1943—1945 гг. — первый секретарь Сахалинского областного комитета ВКП(б),
 1946—1947 гг. — второй секретарь областного комитета ВКП(б) Ойротской автономной области,
 1947—1950 гг. — заместитель председателя Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета,
 1950—1951 гг. — уполномоченный Совета по делам колхозов при Совета Министров СССР по Иркутской области,
 1953—1955 гг. — главный государственный инспектор по торговле г. Москвы.

С 1955 г. — помощник начальника Главювелирторга по кадрам.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991гг. Историко-биографический справочник / Сост. В.И.Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)

Примечания 

Первые секретари Сахалинского обкома КПСС
Председатели Амурского облисполкома
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС